Prêmio
Fiat Prêmio — modelo de automóvel
Prémio Camões — galardão literário